Feltscher ist der Familienname folgender Personen:
 Binia Feltscher-Beeli (* 1978), Schweizer Curlerin
 Frank Feltscher (* 1988), venezolanischer Fußballspieler
 Rolf Feltscher (* 1990), venezolanischer Fußballspieler